Lavigny est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivant :
 Lavigny (Jura), une commune française du département du Jura en région Franche-Comté.
 Lavigny (Vaud), est une commune suisse du district de Morges dans le canton de Vaud.